COMODO Time Machine — программа для отката системы, которая позволяет пользователю быстро вернуть компьютер к предыдущему моменту времени. Снимок системы Comodo Time Machine представляет собой полную копию системы, включая системные файлы, реестр и пользовательские данные.

Возможности программы 
 Создание снимков системы по расписанию.
 Восстановление системы при невозможности загрузки ОС.
 Быстрый полный откат системы (включая данные пользователя).
 Восстановление пользовательских файлов из снимков системы.
 Откат и создание снимков из загрузочной консоли.
 Монтирование снимков системы как отдельных разделов.
 Переключение между снимками системы.
 Работа через командную строку.

Системные требования 
Операционная система: Windows 7 / Vista / XP SP2 / Server 2003 / Server 2008 (кроме Server 2008 Core)

Оперативная память: 128 MB RAM

Свободное пространство на жёстком диске: 4 GB (минимум) / 10 GB (рекомендуется)

См. также 
 RollBack Rx
 Norton GoBack
 Genie Timeline Backup (ссылка)

Ссылки 
 Сайт компании Comodo (англ.)
 История версий (англ.) (ссылка не работает)
 Русскоязычная часть форума Comodo
 Страница загрузки Comodo Time Machine (ссылка не работает)
 Страница загрузки Comodo Time Machine на СофтоДроме
 Comodo Time Machine на megaobzor.com
 Comodo Time Machine на сайте журнала «Домашний ПК» 

Comodo
Утилиты
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows